Amerikai Egyesült Államok
Clarendon (Arkansas)
Clarendon (Észak-Karolina)
Clarendon (New York)
Clarendon (Pennsylvania)
Clarendon (Texas)
Clarendon (Vermont)
Clarendon megye (Dél-Karolina)
Clarendon Township (Michigan)

 Jamaica
Clarendon (Jamaica)